En cas de malheur est un roman de Georges Simenon (1956).
 En cas de malheur est un film de Claude Autant-Lara (1958), adapté de Simenon.
 En cas de malheur est un téléfilm de Jean-Daniel Verhaeghe (2009), adapté de Simenon.